Jampruca (Ville) est une ville brésilienne ; 
 Jampruca (genre) est un genre de Coléoptère de la famille des Cerambycidae.